Пушинка — мельчайшая частица пуха или чего-нибудь другого, лёгкостью, воздушностью напоминающего пух.

Другие значения 
 Пушинка — деревня в Орловской области России.
 Пушинка — манга Кирихары Идзуми и одноимённое аниме.
  — собака президента США Джона Ф. Кеннеди.